Luanshya steht für:

 Luanshya (Sambia), Ort im Distrikt Luanshya, Copperbelt-Provinz, Sambia
 Luanshya (Distrikt), Distrikt in der Copperbelt-Provinz, Sambia